Az indiai vallásokban a meditáció gyakorlatát és magasabb rendű tudatállapotot egyaránt jelent, noha a kifejezésnek pontosabb jelentése is van a különböző hagyományokban. 
 dhjána vagy djána, a buddhizmusban
 dhjána vagy djána, a hinduizmusban